Сезон 1997/1998 стал для Лацио 16-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. После неудачи прошлого сезона, руководство решило назначить нового главного тренера и усилить состав. На пост тренера был назначен шведский специалист Свен-Ёран Эрикссон. Ему в команду были приобретены такие футболисты как Роберто Манчини, Владимир Югович, вернулся Ален Бокшич и т. д.

Если в чемпионате дела у «орлов» шли плохо — 7-е место, то в кубковых соревнованиях дела шли лучше. Достижением стала победа в Кубке Италии. Это был первый трофей команды за 40 лет. Также команда смогла дойти до финала Кубка УЕФА, но проиграли соотечественникам из Интера.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Лацио